I sotterranei (The Subterraneans) – romanzo di Jack Kerouac del 1958
 La nostra vita comincia di notte (The Subterraneans) – film del 1960 diretto da Ranald MacDougall